«100 лучших детективных романов всех времён» — это два аналогичных литературных списка, представляющие из себя перечень лучших детективных произведений. Первый список () был составлен Британской ассоциацией писателей-криминалистов в 1990 году, второй же () — Ассоциацией детективных писателей США в 1995 году. При этом множество произведений появляются в обоих списках.

Британская версия (1990) 
 Джозефина Тэй, «Дочь времени» (1951)
 Рэймонд Чандлер, «Глубокий сон» (1939)
 Джон Ле Карре, «Шпион, пришедший с холода» (1963)
 Дороти Ли Сэйерс, «Встреча выпускников/Безумная ночь» (1935)
 Агата Кристи «Убийство Роджера Экройда» (1926)
 Дафна Дюморье, «Ребекка» (1938)
 Рэймонд Чандлер, «Прощай, любимая» (1940)
 Уилки Коллинз, «Лунный камень» (1868)
 Лен Дейтон, «Досье Ипкресс» (1962)
 Дэшил Хэммет, «Мальтийский сокол» (1930)
 Джозефина Тэй, «Дело о похищении Бетти Кейн» (1948)
 Хиллари Во, «Last Seen Wearing…» (1952)
 Умберто Эко, «Имя Розы» (1980)
 Джеффри Хаусхолд, «Rogue Male» (1939)
 Рэймонд Чандлер, «Долгое прощание» (1953)
 Фрэнсис Айлз, «Умышленная злоба» (1931)
 Фредерик Форсайт, «День Шакала» (1971)
 Дороти Ли Сэйерс, «Девять ударов за упокой» (1934)
 Агата Кристи, «Десять негритят» (1939)
 Джон Бакен, «39 ступеней» (1915)
 Артур Конан Дойл, сборники рассказов «Приключения Шерлока Холмса», «Воспоминания Шерлока Холмса», «Возвращение Шерлока Холмса», «Его прощальный поклон», «Архив Шерлока Холмса»
 Дороти Ли Сэйерс, «Смерть по объявлению» (1933)
 Эдгар Аллан По, «Убийство на улице Морг»
 Эрик Эмблер, «Маска Димитриоса» (1939)
 Эдмунд Криспин, «Убийство в магазине игрушек» (1946)
 Марджери Аллингем, «Тигр в дыму» (1952)
 Питер Лавси, «The False Inspector Dew» (1982)
 Уилки Коллинз, «Женщина в белом» (1860)
 Барбара Вайн, «Пятьдесят оттенков темноты» (1986)
 Джеймс Кейн, «Почтальон всегда звонит дважды» (1934)
 Дэшил Хэммет, «Стеклянный ключ» (1931)
 Артур Конан Дойл, «Собака Баскервилей» (1902)
 Джон Ле Карре, «Шпион, выйди вон!» (1974)
 Э. К. Бентли, «Последнее дело Трента» (1913)
 Ян Флеминг, «Из России с любовью» (1957)
 Эд Макбейн, «Ненавидящий полицейских» (1956)
 Колин Декстер, «The Dead of Jericho» (1981)
 Патриция Хайсмит, «Незнакомцы в поезде» (1950)
 Рут Ренделл, «A Judgement in Stone» (1977)
 Джон Диксон Карр, «Три гроба» (1935)
 Энтони Беркли, «Дело об отравленных шоколадках» (1929)
 Эллис Питерс, «Страсти по мощам» (1977)
 Эллис Питерс, «Прокаженный из приюта святого Жиля» (1981)
 Айра Левин, «Поцелуй перед смертью» (1953)
 Патриция Хайсмит, «Талантливый мистер Рипли» (1955)
 Грэм Грин, «Брайтонский леденец» (1938)
 Рэймонд Чандлер, «Леди в озере» (1943)
 Скотт Туроу, «Презумпция невиновности» (1987)
 Рут Ренделл, «A Demon in My View» (1976)
 Джон Диксон Карр, «Дьявол в бархате» (1951)
 Барбара Вайн, «A Fatal Inversion» (1987)
 Майл Иннес, «The Journeying Boy» (1949)
 Филлис Дороти Джеймс, «Пристрастие к смерти» (1986)
 Джек Хиггинс, «The Eagle Has Landed» (1975)
 Мэри Стюарт, «Мой брат Михаэль» (1960)
 Питер Лавси, «Берти и жестянщик» (1987)
 Агата Кристи, «Черный кофе» (1984)
 Лен Дейтон, трилогия «Игра в Берлине»: «Berlin Game», «Сет в Мехико», «Матч в Лондоне»
 Дик Фрэнсис, «След хищника» (1983)
 Филлис Дороти Джеймс, «Ухищрения и вожделения» (1989)
 Реджинальд Хилл, «Under World» (1988)
 Мэри Стюарт, «Девять карет ожидают тебя» (1958)
 Паула Гослинг, «Хромая утка» (1978)
 Майкл Гилберт, «Бедняга Смоллбон» (1950)
 Лайонел Дэвидсон, «The Rose of Tibet» (1962)
 Филлис Дороти Джеймс, «Невинная кровь» (1980)
 Дороти Ли Сэйерс, «Сильный яд» (1930)
 Майкл Иннес, «Гамлет, отомсти!» (1937)
 Тони Хиллерман, «A Thief of Time» (1989)
 Кэрил Брэмс и Семён Скидельский, «A Bullet in the Ballet» (1937)
 Реджинальд Хилл, «Deadheads» (1983)
 Грэм Грин, «Третий» (1950)
 Энтони Прайс, «The Labyrinth Makers» (1974)
 Адам Холл, «Берлинский меморандум» (1965)
 Маргарет Миллар, «Вижу зверя» (1955)
 Сара Кодуэлл, «The Shortest Way to Hades»
 Десмонд Бэгли, «Бег вслепую»
 Дик Фрэнсис, «Двойная осторожность»
 Ричард Кондон, «Маньчжурский кандидат»
 Кэролайн Грэм, «Убийства в Бэджерс-Дрифте»
 Николас Блейк, «Чудовище должно умереть»
 Мартин Круз Смит, «Парк Горького»
 Агата Кристи, «Смерть приходит в конце»
 Кристиана Брэнд, «Зелёный — цвет опасности»
 Сирил Хейр, «Трагедия закона»
 Джон Фаулз, «Коллекционер»
 Дж. Дж. Меррик, «Gideon’s Day»
 Лайонел Дэвидсон, «The Sun Chemist»
 Алистер Макклин, «Пушки острова Наварон»
 Джулиан Симонс, «Цвет убийства»
 Джон Бакен, «Greenmantle»
 Эрскин Чайлдерс, «Загадка песков»
 Питер Лавси, «Укачать до смерти»
 Дэшил Хэммет, «Кровавая жатва»
 Кен Фоллетт, «Ключ к „Ребекке“»
 Эд Макбейн, «Сэди, когда она умерла»
 Генри Китинг, «The Perfect Murder»
 Саймон Бретт, «What Bloody Man Is That?»
 Гэвин Лайл, «Shooting Script»
 Эдгар Уоллес, «Власть четырех»

Американская версия (1995) 
 Артур Конан Дойл, полный цикл произведений о Шерлоке Холмсе
 Дэшил Хэммет, «Мальтийский сокол»
 Эдгар Аллан По, «Рассказы о Тайне и Воображении»
 Джозефина Тэй, «Дочь времени»
 Скотт Туроу, «Презумпция невиновности»
 Джон Ле Карре, «Шпион, пришедший с холода»
 Уилки Коллинз, «Лунный камень»
 Рэймонд Чандлер, «Глубокий сон»
 Дафна Дюморье, «Ребекка»
 Агата Кристи, «Десять негритят»
 Роберт Трэвер, «Анатомия убийства»
 Агата Кристи, «Убийство Роджера Экройда»
 Рэймонд Чандлер, «Долгое прощание»
 Джеймс Кейн, «Почтальон всегда звонит дважды»
 Марио Пьюзо, «Крёстный отец»
 Томас Харрис, «Молчание ягнят»
 Эрик Эмблер, «Маска Димитриоса»
 Дороти Ли Сэйерс, «Яркая ночь»
 Агата Кристи, «Свидетель обвинения и другие истории»
 Фредерик Форсайт, «День Шакала»
 Рэймонд Чандлер, «Прощай, любимая»
 Джон Бакен, «39 ступеней»
 Умберто Эко, «Имя Розы»
 Фёдор Достоевский, «Преступление и наказание»
 Кен Фоллетт, «Игольное ушко»
 Джон Мортимер, «Rumpole of the Bailey»
 Томас Харрис, «Красный дракон»
 Дороти Ли Сэйерс, «Девять ударов за упокой»
 Грегори Макдональд, «Флетч»
 Джон Ле Карре, «Шпион, выйди вон!»
 Дэшил Хэммет, «Худой»
 Уилки Коллинз, «Женщина в белом»
 Э. К. Бентли, «Последнее дело Трента»
 Джеймс Кейн, «Двойная страховка»
 Мартин Круз Смит, «Парк Горького»
 Дороти Ли Сэйерс, «Сильный яд»
 Тони Хиллерман, «Dance Hall of the Dead»
 Дональд Уэстлейк, «Проклятый изумруд»
 Дэшил Хэммет, «Кровавая жатва»
 Мэри Робертс Райнхарт, «Винтовая лестница»
 Агата Кристи, «Убийство в Восточном экспрессе»
 Джон Гришэм, «Фирма»
 Лен Дейтон, «Досье Ипкресс»
 Вера Каспари, «Лора»
 Микки Спиллейн, «Суд — это я»
 Пер Валё и Май Шёвалль, «Смеющийся полицейский»
 Дональд Уэстлейк, «Ограбление банка»
 Грэм Грин, «Третий»
 Джим Томпсон, «The Killer Inside Me»
 Мэри Хиггинс Кларк, «Дети не вернутся»
 Сью Графтон, «„А“ — значит алиби»
 Лоуренс Сандерс, «Первый смертный грех»
 Тони Хиллерман, «A Thief of Time»
 Трумен Капоте, «Хладнокровное убийство»
 Джеффри Хаусхолд, "Rogue Male "
 Дороти Ли Сэйерс, «Смерть по объявлению»
 Джон Ле Карре, «Команда Смайли»
 Рэймонд Чандлер, «Леди в озере»
 Харпер Ли, «Убить пересмешника»
 Грэм Грин, «Наш человек в Гаване»
 Чарльз Диккенс, «Тайна Эдвина Друда»
 Питер Лавси, «Укачать до смерти»
 Сомерсет Моэм, «Эшенден, или Британский агент»
 Николас Мейер, «Критическое решение»
 Рекс Стаут, «Звонок в дверь»
 Элмор Леонард, «Stick»
 Джон Ле Карре, «Маленькая барабанщица»
 Грэм Грин, «Брайтонский леденец»
 Брэм Стокер, «Дракула»
 Патриция Хайсмит, «Талантливый мистер Рипли»
 Эдмунд Криспин, «Убийство в магазине игрушек»
 Джон Гришэм, «Пора убивать»
 Хиллари Во, «Last Seen Wearing…»
 Уильям Райли Бернетт, «Little Caesar»
 Джордж Хиггинс, «Друзья Эдди Койла»
 Дороти Ли Сэйерс, «Под грузом улик»
 Ян Флеминг, «Из России с любовью»
 Маргарет Миллар, «Вижу зверя»
 Майкл Гилберт, «Бедняга Смоллбон»
 Джозефина Тэй, «Дело о похищении Бетти Кейн»
 Элизабет Питерс, «Крокодил на песке»
 Филлис Дороти Джеймс, «Тайна Найтингейла»
 Том Клэнси, «Охота за „Красным Октябрём“»
 Росс Томас, «Chinaman’s Chance»
 Джозеф Конрад, «Тайный агент»
 Джон Макдональд, «The Dreadful Lemon Sky»
 Дэшил Хэммет, «Стеклянный ключ»
 Рут Ренделл, «A Judgement in Stone»
 Джозефина Тэй, «Мистификация»
 Росс Макдональд, «Дрожь»
 Уолтер Мосли, «Devil in a Blue Dress»
 Джозеф Уэмбо, «The Choirboys»
 Дональд Уэстлейк, «God Save the Mark»
 Крейг Райс, «Убийство по-домашнему»
 Джон Диксон Карр, «Три гроба»
 Ричард Кондон, «Честь семьи Прицци»
 Джеймс Макклюр, «Убийство по-южноафрикански»
 Джек Финней, «Меж двух времён»
 Эллис Питерс, «Страсти по мощам»
 Айра Левин, «Ребёнок Розмари»

Примечания

Ссылки 
Рейтинги книг
Списки:Великобритания
Списки:США
Детективная литература